Roseira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Roseira (ort), São Paulo, 
 Roseira (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar